Kraina Lovecrafta – powieść z 2016
 Kraina Lovecrafta – serial z 2020